Nicolò Turcinovich (Rovinj, 21.8.1911. - Genova, 30.01.1971.), bio je istarski anarhista aktivan u Španjolskoj i Italiji.